Pituranthos tortuosus är en flockblommig växtart som beskrevs av George Bentham, Joseph Dalton Hooker, Paul Friedrich August Ascherson och Georg August Schweinfurth. Pituranthos tortuosus ingår i släktet Pituranthos och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Flockblommiga växter
tortuosus